Дворе́ц спо́рта, Дворец концертов и спорта — здание в Вильнюсе с залом универсального назначения для проведения спортивных состязаний, концертов и других зрелищных мероприятий, c необычной кровлей, формой напоминающей волну или корабль; некоторое время воспринимавшееся едва ли не как символ города; один из лучших в Литве образцов брутализма. Дворец включён в Регистр культурных ценностей Литовской Республики, код 17400), охраняется государством как объект регионального значения. Расположен посредине Шнипишкского еврейского кладбища.

История 

В 1960 году, по другим сведениям в 1961 году в Институте проектирования городского строительства был объявлен конкурс проектов спортивного зала в Вильнюсе, реализация которого расширила бы крупный спортивный комплекс рядом со стадионом «Жальгирис». В конкурсе участвовали три группы архитекторов. К реализации был принят занявший второе место проект Эдуардаса Хломаускаса и Зигмантаса Ляндзбергиса с отчётливым пластичным силуэтом. Внешне Дворец спорта напоминает построенный в 1958 году Винер Штадтхалле в Вене, в 1966 году Дворец спорта в Минске и др. здания подобного назначения, при этом имея крышу оригинальной конструкции и формы.

22 декабря 1971 года дворец был открыт матчем чемпионата СССР по баскетболу среди женщин — играли «киевское Динамо» и свердловский «Уралмаш». После них соревновались «вильнюс»ский «Кибиркштис» и каунасская Политехника.

В своё время крупнейший в Вильнюсе зал вмещал до 6 тысяч зрителей. В нём в любое время года могли проводиться соревнования по конькобежному спорту, хоккею, баскетболу, боксу, другим видам спорта. Создателям Дворца спорта — архитекторам Эдуардасу Хломаускасу, Зигмантасу Ляндзбергису, Йонасу Крюкялису, инженерам Генрикасу Карвялису, Альгимантасу Катилюсу, строителям И. Мартинайтису, Й. Рукасу, Н. Пяскину была присуждена Республиканская премия 1973 года.

Во Дворец спорта проходили крупные спортивные соревнования, концерты, учредительный съезд Саюдиса в 1988 году.

В 2004 году дворец приобрела Инвестиционная группа банка «Укё» (). Радикальной реконструкции здании препятствовало то, что Дворец спорта был включён в Регистр культурных ценностей Литовской Республики. Мероприятия во дворце проводились всё реже, здание постепенно пришло в аварийное состояние.

Здание 

Оригинальностью отличается не столько здание, сколько вантовые конструкции кровли (инженер Генрикас Витаутас Карвялис). Фасад и интерьер покрыты характерным для того периода отделочным материалом — плитками доломита. Фойе украшало вмонтированное в стену деревянное панно (художник Р. Каваляускас). В северном крыле располагалось кафе-бар, декорированное зеркалами и коричневым дерматином (автор Т. Багинскас). Универсальному предназначению зала служила трансформирующаяся площадка и сцена весом в 46 т, которая могла складываться как книжка у задней стены зала. В зависимости от характера проводимых мероприятий колебалось количество зрителей: минимальное количество зрителей — 3176 на хоккейных матчах; баскетбольный матч могли наблюдать 4520 человек, при боксёрском ринге — 5400 зрителей; если зал приспосабливался к собранию или концерту, то вмещал максимальное количество человек — 6000.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Спортивные сооружения Вильнюса
Вильнюс